Söderkobben kan syfta på följande platser:

Finland 

 Söderkobben, Houtskär, Åboland, 
 Söderkobben, Korpo, Åboland, 
 Söderkobben (Kökar, Åland),

Se även
Söderkobban
Söderkobbarna
Söderkobborna
Söderklobben

Robotskapade Finlandförgreningar